USS Bergall je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Bergall (SS-320) 
 USS Bergall (SSN-667)

Bergall